De Rhomaleosauridae zijn een familie van uitgestorven plesiosauriërs die leefden van het Vroeg-Jura tot het laat Midden-Jura (Hettangien tot Callovien) van Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en mogelijk Azië. 

De meeste rhomaleosauriden zijn bekend uit Engeland, meer specifiek uit de onderste Blue Lias-afzettingen die dateren uit het vroegste Jura, net op de grens met het Trias. In feite werden tot op heden slechts twee onbetwiste rhomaleosauriden benoemd van buiten Europa - de nauw verwante Borealonectes russelli en Maresaurus coccai uit respectievelijk Canada en Argentinië. Deze twee soorten zijn ook de enige vertegenwoordigers uit het Midden-Jura van de familie.

Naamgeving
De familie Rhomaleosauridae werd formeel benoemd in 1961 door Oskar Kuhn, oorspronkelijk voorgesteld om Rhomaleosaurus cramptoni en zijn verwanten op te nemen, die korte halzen en grote hoofden hebben in vergelijking met plesiosauroïden zoals Elasmosaurus en Plesiosaurus, maar langere halzen en kleinere hoofden in vergelijking met geavanceerde pliosauriden zoals Pliosaurus en Kronosaurus.

De Rhomaleosauridae zijn in 2010 door Roger Benson als een stam-gebaseerde klade gedefinieerd als alle soorten nauwer verwant aan Meyerasaurus victor dan aan Leptocleidus superstes, Pliosaurus brachydeirus of Polycotylus latipinnis.

Fylogenie 
Moderne cladistische analyses zijn verdeeld aangaande de positie van de Rhomaleosauridae: sommigen vinden ze aan de basis van Plesiosauria in een basale positie ten opzichte van de Neoplesiosauria, welke klade dan zowel de pliosauroïden als de Plesiosauroidea omvat, terwijl andere analyses Rhomaleosauridae aantreffen als pliosauroïden (met uitsluiting van juist de Plesiosauroidea), hetzij als het zustertaxon van de Pliosauridae of, zelden, als een parafyletische reeks taxa die naar de pliosauriden leiden. Bovendien variëren veel vermeende rhomaleosauriden uit de vroege afzettingen van Blue Lias sterk in hun positie tussen de verschillende fylogenetische analyses. Sommige hiervan zijn in bepaalde analyses gevonden als basale Rhomaleosauridae, of als alternatief buiten de Rhomaleosauridae in meer basale posities binnen Plesiosauria. 

De volgende twee cladogrammen zijn vereenvoudigd naar twee recente analyses en tonen alleen de verwantschappen binnen Rhomaleosauridae en enkele andere relevante basale taxa waarvan de positie binnen de familie zeer onzeker is.

Naar Benson et alii (2012):Naar Benson & Druckenmiller (2014), met uitsluiting van Macroplata en Eurycleidus, en Borealonectes toegevoegd:

Geslachten 

 Anningasaura?
 Archaeonectrus
 Atychodracon
 Avalonnectes
 Bishanopliosaurus?
 Borealonectes
 Eurycleidus
 Macroplata
 Maresaurus
 Meyerasaurus
 Rhomaleosaurus
 Sthenarosaurus
 Stratesaurus?
 Thaumatodracon
 Yuzhoupliosaurus?

Uitgestorven reptielen